Alliku (Alutaguse), dorp in Estland, gemeente Alutaguse
Alliku (Saue), dorp in Estland, gemeente Saue
Alliku, de oude naam voor Allikukivi
Alliku, de oude naam voor Türi-Alliku
Rauno Alliku (geboren in 1990), Ests voetballer